Wu Pin je čínské jméno vícera osob:

 Wu Pin (malíř), čínský malíř přelomu 16. a 17. století;
 Wu Pin (učitel bojových umění) (* 1937);
 Wu Pin (plavec), čínský paralympijský plavec.